Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород.

Есть виды работ, в которых нужен более мягкий подход и не требуется большой силы. Распрямление пластин из металла, работа с долотами и стамесками, рукоятки которых имеют обжимное кольцо, сборка мебели — в таких видах работ и пригодится киянка. Пользование киянкой предохраняет рукоятки режущих инструментов от повреждений.

Внешним видом киянка похожа на молоток, только с увеличенным бойком. Еще одним отличием является то, что она сделана из дерева или резины, а не из металла. Боёк киянки может быть выполнен в форме прямоугольника или цилиндра. Белый резиновый боёк, в отличие от чёрного, не оставляет следов после своих ударов.

Слово «киянка» родственно слову «кий», изначально означавшему палку или дубину.

Виды

Простые типы киянок 
 Киянка деревянная (используется при сборке, демонтаже, формовке различных материалов и конструкций)
 Киянка резиновая с деревянной или металлической ручкой (используется для работы с материалами, чувствительными к давлению)
 Молоток безынерционный (применяется для сборки мебели)

Киянки специальные 
 Столя́рная кия́нка — киянка, применяющаяся при долбёжных работах, выполняемых долотом и стамеской, а также для выбивания резцов при настройке строгальных инструментов.
Широкие бока бойка киянки делаются плоскими и параллельными друг другу, один из узких долевых бойков прямой, противоположный ему несколько закруглен плавной дугой, а торцовые бока опилены по отношению к оси ручки не параллельно ей, а под углом 6-7°.

 Слеса́рная кия́нка (или жестяницкая) применяется для правки листового металла, а также для фальцовки разных изделий из листового металла. Она отличается от киянки столярной более простой формой как бойка, так и ручки: боёк делается прямоугольной формы, а ручка — круглая, слегка суженная с одной стороны. В узкой части делается пропил, в который вставляется клинышек.

 Тока́рная кия́нка применяется для той же цели, как и киянка слесарная (жестяницкая), но отличается от неё по способу изготовления: как боёк, так и ручка у первой вытачиваются на токарном станке.

Изготовление 

Материал для киянки: граб, вяз, комлевая берёза и другие вязкие и тяжеловесные породы древесины. Для бойка — комлевая часть берёзы, с освоением полимерных материалов стал использоваться фторопласт; для ручки — обычная берёзовая древесина или древесина других плотных пород. Отделка: покрытие олифой.

Ручка вставляется , со стороны закругленной грани, в сквозное отверстие, имеющее небольшую конусность. При этом условии боёк не может сорваться с ручки при работе, а наоборот, чем больше на конец ручки надвигается боёк, тем ручка сидит в нём прочнее.

Для того чтобы облегчить самую трудную техническую операцию при изготовлении киянки — долбление отверстия для ручки, — следует вначале просверлить сквозное отверстие сверлом 25 мм, затем расширить отверстие стамеской.

Стандарты

Галерея

Примечания 

Строительные инструменты
Слесарные инструменты
Столярные инструменты
Молоты